Perel ist der Familienname folgender Personen:

 David Perel (* 1985), südafrikanischer Autorennfahrer
 Esther Perel (* 1958), belgische Psychotherapeutin
 Sally Perel (1925–2023), deutscher Überlebender des Holocaust und israelischer Autor
 Wladimir Idelewitsch Perel (1928–2007), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Perel (Musikerin), bürgerlich Annegret Fiedler, Techno-DJ und Musikproduzentin